Il doppio  del Copa Petrobras Santiago 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Diego Cristín e Eduardo Schwank erano i detentori del titolo, ma Schwank non ha partecipato e Cristín ha fatto coppia con Diego Junqueira, ma ha perso nel 1º turno contro Franco Ferreiro e André Sá.

Daniel Muñoz de la Nava e Rubén Ramírez Hidalgo hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Nikola Ćirić e Goran Tošić.

Teste di serie

  Franco Ferreiro /  André Sá (quarti di finale)
  Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)

  Kaden Hensel /  Adam Hubble (semifinali)
  Juan Pablo Brzezicki /  Leonardo Tavares (ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Petrobras Santiago 2010